Флаг муниципального образования Новоя́сенское сельское поселение Староминского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 июля 2012 года решением Совета Новоясенского сельского поселения № 28.4 и 16 апреля 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8157.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Новоясенского сельского поселения Староминского района в жёлтом, синем (голубом) и зелёном цветах».

Неофициальное описание флага гласит: прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с диагональной восходящей голубой полосой шириной в 1/5 от ширины полотнища, сопровождаемой зелёными деревьями ясеня (слева — дерево большего размера, справа — меньшего).

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует достаток, стабильность, процветание и прочность. Жёлтый цвет полотнища также аллегорически указывает на богатые хлебными злаками поля сельского поселения.

Голубой цвет (лазурь) символизирует честь, искренность, безупречность, движение вперёд и целеустремленность и настойчивость.

Голубая диагональная полоса на полотнище аллегорически указывает на реку Ясени протекающую через земли поселения и давшую наименование станице Новоясенской и хутору Ясени. Наименование реки также связано с деревьями ясеня, произраставшими в большом количестве вдоль её берегов. Станица Новоясенская и хутор Ясени аллегорически показаны двумя деревьями ясеня.

Ясень — дерево возрождения, обновления, мудрости и познания. Ясень также символизирует жизнь и бессмертие, соединение материального и духовного миров.

Зелёный цвет символизирует степные просторы, природу, плодородие, здоровье, надежду, радость, изобилие и возрождение.

Примечания